El nombre Constanza de Aragón puede aludir a:

  Constanza de Aragón (1179-1222), infanta de Aragón, fue hija de Alfonso II de Aragón, reina consorte de Hungría, de Sicilia, y emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, debido a su matrimonio con Federico II Hohenstaufen;
  Constanza de Aragón (1238-1275), infanta de Aragón, hija de Jaime I de Aragón y de Violante de Hungría;
  Constanza de Aragón (1300-1327), infanta de Aragón, hija de Jaime II de Aragón y esposa del infante Don Juan Manuel;
  Constanza de Aragón (1305-1344), infanta de Aragón, hija de Federico II de Sicilia, reina consorte de Chipre y de Armenia posteriormente.
  Constanza de Aragón y Entenza (1318–1346), infanta de Aragón, hija de Alfonso IV de Aragón y de su primera esposa Teresa de Entenza;
  Constanza de Aragón y Navarra (1344–1363), infanta de Aragón, hija de Pedro IV de Aragón y reina consorte de Sicilia merced a su matrimonio con Federico III de Sicilia.